Пиједра Лиса има више значења:

 Пиједра Лиса (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Лиса (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Лиса (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Лиса (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику